So Close ("così vicino" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 So Close  – film del 2002 diretto da Corey Yuen

Musica 
 So Close  – album di Dina Carroll del 1993
 So Close  – traccia dell'album Alice in Chains degli Alice in Chains del 1995
 So Close  – traccia dell'EP Evanescence EP degli Evanescence del 1998
 So Close  – canzone originale della colonna sonora di Come d'incanto del 2007
 So Close  – singolo di Jennette McCurdy del 2008